Твардо́вський — прізвище.

Відомі особи:
 Твардовський Болеслав (1864—1944) — архієпископ і митрополит львівський (1923—1944)
 Твардовський Віталій Валерійович — полковник Збройних Сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
 Твардовський Казімеж (1866—1938) — польський філософ і логік
 Твардовський Марцін з Микулинців (? — 1772) — галицький майстер виробів з дерева
 Твардовський Олександр Трифонович (1910—1971) — радянський російський поет
 Твардовський Ромуальд (1930) — польський композитор
 Твардовський Самуїл (між 1595/1600-1661) — польський письменник, представник барокової епіки
 Твардовський Ян (1915—2006) — польський поет-лірик, релігійний педагог, католицький священик
 Пан Твардовський — легендарна постать польського народного епосу

Примітки 

Польські прізвища